Джон Уотсон: Уотсон, Джон (род. 1956) — американский предприниматель, председатель совета директоров и главный управляющий компании «Chevron» (с 2010 г.).
 Уотсон, Джон Бродес (1878—1958) — американский психолог
 Уотсон, Джон Маршалл (род. 1946) — британский автогонщик

См. также 
 Доктор Джон Уотсон (Ватсон) — персонаж произведений Артура Конан Дойля, помощник Шерлока Холмса.